Iso Haukijärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Iso Haukijärvi (Gällivare socken, Lappland, 741736-171600), sjö i Gällivare kommun,  (6,66 ha)
Iso Haukijärvi (Gällivare socken, Lappland, 744494-171749), sjö i Gällivare kommun, 
Iso Haukijärvi (Gällivare socken, Lappland, 748827-176139), sjö i Gällivare kommun, 
Iso Haukijärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (11,8 ha)

Se även
Haukijärvi,  (3,59 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn